Неи́зданное:

 Неизданное — музыкальный сборник, составленный из сохранившихся самых ранних записей группы «Машина времени» разных лет и охватывающих 1969—1976 годы.
 Неизданное — альбом-компиляция Басты a.k.a. НОГГАНО, состоящий из треков, записанных в период 2008—2009 годов, но не попавших в альбомы «Первый» и «Тёплый».
Неизданное — музыкальный сборник, Black Star Inc. выпущенный в марте 2019 года.